Homo Dei – czasopismo katolickie wydawane od 1932 roku
 Homo Dei – wydawnictwo istniejące od 1993 roku